Castanheirensi – abitanti di Castanheira
Castanheirensi – abitanti di Castanheiras